Terrazzino ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Terrazzino (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Stefano Terrazzino (* 1979), italienischer Sänger, Tänzer und Schauspieler